Charles Dissels (1984), een Nederlandse voetballer
Dwight Dissels (1981), een Nederlandse zanger

Zie ook
Dissel
Van Dissel